Elan' (in lingua russa Елань) è un insediamento di tipo urbano della Russia meridionale, nell'oblast' di Volgograd. La città si trova a 200 chilometri da Volgograd, alla confluenza dei fiumi Tersa ed Elan'.

Centri abitati dell'Oblast' di Volgograd